Aleksandrovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Aleksandrovo, Lovetj, 
 Aleksandrovo, Chaskovo, 
 Aleksandrovo, Stara Zagora, 
 Aleksandrovo, Veliko Tarnovo, 
 Aleksandrovo, Targovisjte,